Salskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Salskär (Föglö, Åland), 
 Salskär (vid Borstö, Nagu), Åboland, 
 Salskär (vid Berghamn, Nagu), Åboland, 
 Salskär, Raseborg, Nyland,

Se även
Salskären
Stora Salskär
Lilla Salskär
Salskärens naturreservat
Sälskär (olika betydelser)

Robotskapade Finlandförgreningar